Die Usbekische Fußballliga 2015 war die 24. Spielzeit der höchsten usbekischen Fußballliga seit der offiziellen Einführung im Jahr 1992. Die Saison begann am 12. Februar mit dem ersten Spieltag und wurde mit dem 30. Spieltag am 21. November 2015 beendet. Titelverteidiger war Paxtakor Taschkent.

Paxtakor Taschkent konnte seinen Titel nun zum dritten Mal hintereinander verteidigen und wurde zum insgesamt elften Mal Meister. Zusammen mit Lokomotiv Taschkent und Nasaf Karschi (Pokalsieger) qualifizierten sie sich für die AFC Champions League 2016. Bunyodkor Taschkent startete als Ligavierter in der Qualifikation zur Champions League.

Direkt in die Uzbekistan First League absteigen musste der FK Dinamo Samarkand. Das Relegationsspiel zwischen dem FK Soʻgʻdiyona Jizzax und dem Zweiten der Uzbekistan First League 2015, dem FK Oqtepa, fand am 25. November 2015 statt. Der Erstligaverein sicherte sich dabei den Klassenerhalt.

Abschlusstabelle 

|}

Relegation 
Der 15. der usbekischen Fußballliga spielte gegen den 2. der Uzbekistan First League in einem Play-off-Spiel um die Relegation. Es fand am 25. November 2015 in Olmaliq statt. Der Sieger qualifizierte sich für die Usbekische Fußballliga 2016.

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch sortiert.

Weblinks 
 Offizielle Website (usbekisch)
 Saison 2015 bei Soccerway.com
 Saison 2015 bei RSSSF.com

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015